Manfredini ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Manfredini (* 1975), ivorischer Fußballspieler
 Elisabetta Manfredini (1780–?), italienische Sopranistin, Tochter des Vincenzo
 Enrico Manfredini (1922–1983), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Bologna
 Francesco Manfredini (1684–1762), italienischer Komponist und Violinist
 Friedrich Manfredini (1743–1829), österreichischer Feldmarschallleutnant und Staatsbeamter
 Giovanni Manfredini (* 1963), italienischer Maler

 Harry Manfredini (* 1943), US-amerikanischer Komponist
 Pedro Manfredini (1935–2019), argentinischer Fußballspieler
 Renato Manfredini jr. (1960–1996), brasilianischer Musiker, siehe Renato Russo
 Thomas Manfredini (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Manfredini (1737–1799), italienischer Komponist und Musiktheoretiker, Sohn des oben genannten Francesco